Il kugel è una pietanza della cucina ebraica, una sorta di pudding al forno che ricorda uno sfornato di pasta o un timballo, consumata tradizionalmente durante lo Shabbat e lo Yom Tov. Gli ingredienti di questo piatto, tipico degli ebrei Aschenaziti, includono i noodles di uova o le patate.

Altri progetti 

Cucina ebraica
Piatti a base di pasta